Frey kan som auktorsförkortning betyda:

 Eberhard Frey
 Eduard Frey (Frey-Stauffer, 1888-1974) schweizisk lichenolog
 Georg Frey (1902–1976), tysk koleopterolog
 Heinrich Frey
 Richard Frey
 Wolfgang Frey

Robotskapade auktorsförkortningar